Ștefan Caraman (n. 3 ianuarie 1967, Tulcea) este un dramaturg si prozator  român contemporan. A debutat in anul 1996 cu volumul de proza scurta " SUFLET DE ROCKER" In paralel cu activitatea artistica a lucrat in diferite pozitii in sistemul bancar (Banca Agricola, Raiffeisen Bank si Bancpost), pana in 2019; in prezent functioneaza ca freelancer

Literatură

Volume publicate

 Suflet de rocker - proză scurtă, ed. MIRADOR, Arad, 1996
 Zapp...- teatru, ed. EX PONTO, Constanța, 1997
 SÂMBĂTĂ DUPĂ AMIAZĂ LA ȚARĂ - proză scurtă, ed. Alfa, București, 1998
 TREI STARTURI RATATE -proză scurtă, ed. REGALĂ, București, 1999
 PIANO MAN - roman, ed. PARALELA 45, Brașov, 2000
 XXI DE SCENE DIN VIAȚA LUI ȘTEFAN - teatru; editura EX PONTO, 2001
 STĂPÂNUL LUMII - proză scurtă, ed. EX PONTO, Constanța, 2002
 MORȚI ȘI VII - teatru (MORȚI ȘI VII, SANTIAGO EL CAMPEON și M&M Couture a Porter), editura UNITEXT, București, 2003
 MORȚI ȘI VII - teatru, editura virtuală , 2003
 SANTIAGO EL CAMPEON - teatru, editura , 2003
 FEATURING (cu Ondine Dietz și George Vasilievici) - poezie, editura VINEA, București;2004
 TEATRUL MARATHON - teatru, ed. EIKON, Cluj-Napoca;2004
 RUDI ȘI ALTE CIOBURI DE SINGURĂTATE – proză scurtă, editura COMPANIA, București;2005
 COLONIA ÎNGERILOR – teatru, editura UNITEXT, București, 2006
 CHAT - teatru, editura EX PONTO, Constanta, 2008
 SCRISORI CATRE RITA, editura TRACUS ARTE, Bucuresti (pseudonim Kaos Moon), 2011
 92 DE POVESTI CU CARTI – povestiri, editura HERG BENET, Bucuresti, 2012
 AEROPORT – teatru, editura TRACUS ARTE, Bucuresti, 2012
 SUPERSTAR - roman, editura Herg Benet, Bucuresti; 2016
 CELELALTE SCRISORI CATRE RITA - roman; editura Herg Benet, Bucuresti, 2017
BLUES - proza poetica, editura TRACUS ARTE, Bucuresti, 2020

Proze în antologii
1996, 1997, 1998, 2004. CHEF CU FEMEI URÂTE, IUBIRI SUBVERSIVE, PLAJA NUDIȘTILOR, REPETIȚIE FĂRĂ ORCHESTRĂ (volume de antologie, "best of..."), ed. Alfa - primele trei volume și Limes Cluj - ultima antologie; AMORUL PE INTELESUL TUTUROR - o antologie a prozei contemporane de dragoste, editura Paralela 45, 2018.

Dramaturgie & film

 1998. "ZAPP...", pusă în scenă de Theodor Smeu Stermin la teatrul "ANDREI MUREȘANU" din Sfântu Gheorghe;
 1999. "EPILOG", montată pentru Teatrul Național Radiofonic de Gavriil Pinte;
 1999 "FAPT DIVERS" montată în regim de atelier de Andreea Văleanu la "altFEST" BISTRIȚA;
 1999. "EPILOG", montată în regim de atelier de Gavriil Pinte la "DRAMAFEST", Târgu Mureș;
 2000. "EPILOG", pusă în scenă de Gavriil Pinte la teatrul "URMUZ" din Tulcea;
 2000. "ZAPP…", pusă în scenă de Cristian Nedea la Teatrul Național din Cluj-Napoca (examen de diplomă);
 2000. "OCEAN CAFE", (text colectiv : Radu Macrinici, Ștefan Caraman, Alina Cadariu, Saviana Stănescu, Gianina Cărbunaru), spectacol pus în scenă de Radu Afrim la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț;
 2001. "MORȚI ȘI VII", spectacol lectură în regia lui Cristian Nedea, Centrul Cultural Francez Cluj;
 2001. "M&M (couture a porter)", pusă în scenă de Szabo K. Istvan, Teatrul ANDREI MUREȘANU, "STUDIO XXI" și Centrul Cultural ARCUS, 2001; premiul pentru debut (cea mai bună actriță - Elena Popa) la festivalul ATELIER, Sfântu Gheorghe, 2001; invitat la festivalurile de teatru de la ORADEA, UNDERGREENACT București - 2001 și Sibiu (2002);
 2002. "TALK SHOW", pusă în scenă de Camelia Hincu, compania LEMON MOVEMENT, Galați, 2002; invitat la festivalul internațional al companiilor independente și teatrelor de amatori "IV.MB(Apostrof'49)", Praga;
 2003. "MORȚI ȘI VII", pusă în scenă de Ana Margineanu, Teatrul ODEON, București, 2002; spectacol selecționat pentru Festivalul Național de Teatru I.L. Caragiale, București; (stagiuni : 2002-2003, 2003-2004)
 2003. "SANTIAGO EL CAMPEON", pusă în scenă de Horațiu Mihaiu, TEATRUL TINERETULUI, Piatra Neamț, februarie 2003; spectacol invitat la festivalul internațional de teatru ATELIER, Sf. Gheorghe, 2003;
 2003. "DANCING IN THE FLASH", pusă în scenă de Costin Gavaza, Compania de teatru pentru elevi YOUNG GIMMICKS, Arad, 2003; premiul I pentru cea mai bună piesă de comedie la festivalul de teatru în limba engleză "TEEN PLAY" și premiul pentru cel mai bun rol secundar (Dana Cizmaș);
 2003. "POVESTE SIMPLĂ CU POSEDAȚI", pusă în scenă de Chris. N. Nedeea, Compania de teatru "Teatrul Imposibil", Cluj-Napoca, mai 2003;
 2003. "SOSIILE", pusă în scenă de Bogdan Voicu, Fundația DIALOG împreună cu Teatrul ODEON, București, iunie;
 2004. "TALK SHOW", pusă în scenă de Sebastian Barbalan, Teatrul National "Sterija" din Vrsac Iugoslavia, decembrie 2003; invitat la Festivalul Internațional de teatru ATELIER, din Sfântu Gheorghe - România; invitat la festivalul internațional al companiilor independente și teatrelor de amatori "IV.MB(Apostrof'49)", Praga 
 2004. "GUSTUL DE ORHIDEE", pusă în scenă de Szabo K. Istvan, Teatrul ODEON din București, martie (spectacol-lectură);
 2004. "89.89…FIERBINTE DUPA 89" (text colectiv : Ștefan Caraman. Ștefan Peca, Călin Blaga, Petre Barbu, Paul Cilianu), pusă în scenă de Ana Mărgineanu la Teatrul (Foarte) Mic, București, premiera 15,16 octombrie; Premiul pentru cel mai bun spectacol, Premiul pentru cel mai bun actor (Gheorghe Visu) și Premiul pentru cea mai buna actriță (Coca Bloos) la Festivalul Național al Dramaturgiei Românești, Timișoara 2004; Premiul Special al Juriului și Premiul pentru cel mai bun actor (Gheorghe Visu) la Festivalul Național de Teatru de la Brașov, 2004
 2004. "CARMEN/ÎNTOARCEREA DE ACASĂ", pusă în scenă de Sorin Miziriantu la Diesel Club - Cluj-Napoca, premiera 19 iunie; producător Compania TEATRUL IMPOSIBIL; 
 2004. "SIMONA/ÎNTOARCEREA DE ACASĂ", pusă în scenă de Sorin Miziriantu la clubul LA SCENA, București, premiera 12 septembrie 2004, producători : LA SCENA și TEATRUL IMPOSIBIL; invitat la Festivalul Experimental de teatru "man.in.fest", ediția zero, Cluj-Napoca, 18-21 noiembrie 2004;
 2005. "MORȚI ȘI VII", pusă în scenă de Ioan Săpdaru la Ateneu Tătărași, Iași; premiera ianuarie 30; participant la festivalurile de teatru "mAN.iN.fEST" Cluj și Apostrof'49 Praga - 2005;
 2006. „ÎNTOARCEREA DE ACASĂ” + „EURI” ( de Alina Nelega), pusă în scenă de Ștefan Iordănescu la teatrul „Ion Slavici” din Arad; premiera 14 ianuarie; distribuție dublă : Carmen Vlaga/Angela Petrean și Mariana Tofan Arcereanu/Carmen Brutariu; stagiuni: 2005-2006 și 2006-2007
 2006. „TALK SHOW”, în regia Lilianei Câmpeanu; spectacol independent preluat de Green Hours (premiera 7 și 14 martie); distribuția : Marian Popescu și Raluca Urea;
 2006. „CALUL SOLDATULUI”, în regia Cameliei Hâncu; spectacol produs de teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște și compania „ARCA”; cu : Vitalie Ursu; premiera : 15.09.2006
 2006. „CHAT”, în regia lui Vasile Dan; spectacol produs de compania PIBUNI – Piatra Neamț; distribuția :  Dan Borcia, Constantin Cojocaru, Ecaterina Hatu; premiera 30.08.2006
 2006. „TALK SHOW”, în regia lui Ioan Mircioagă; spectacol produs de teatrul „G.A.PETCULESCU «  din Reșița ; premiera : 04.10.2006;
 2006. „MORȚI ȘI VII”, în regia prof. Camelia Avramescu; trupa de elevi YOUNG GIMMICKS – Arad; premiera : 06.08.2006
 2007. „COLONIA INGERILOR”, in regia Nonei Ciobanu, la Teatrul Mic din Bucuresti; ;
 2008. "COLONIA INGERILOR", in regia lui Ovidiu Caita, la Teatrul "de Nord" Satu Mare;
 2008. "TALK SHOW", in regia lui Toma Enache, la Teatrul National Radiofonic;
 2009. „SANTIAGO EL CAMPEON”, în regia lui Pop Ieremia; Teatrul „SCENA” din Târgu Mureș
 2009. „ÎNTOARCEREA DE ACASĂ”, în regia lui Dana Lemnaru; Teatrul „ARIEL” din Târgu Mureș;
 2009 . "DANSEZ PENTRU NIMENI", in regia lui Stefan Iordanescu; Teatrul de stat "Ioan Slavici", Arad; premiera 06.09.2009;
 2009.  "AEROPORT", in regia lui Ion-Ardeal Ieremia; Teatrul National "Mihai Eminescu", Timisoara; premiera decembrie 2009
 2010. "INTOARCEREA DE ACASA", in regia lui Vinicius Tomescu; compania S-BAROC Bucuresti; premiera 16.04.2010 - Teatrul ARCA
 2011. „AEROPORT” , în regia lui Ovidiu Caița, Teatrul JEAN BART, Tulcea, premiera 20 noiembrie
 2011. “ACASĂ”, în regia lui Răzvan Ropotan, cu Ruxandra Coman, Big Mamou, București, noiembrie;
 2011. “SALA DE ASTEPTARE (AEROPORT II)”, în regia lui Ion-Ardeal Ieremia, Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara; premiera 22 decembrie;
 2012. „A TRULY NICE FUCKING LOVE STORY”, in regia lui Cristian Bajora, teatrul IN CULISE, Bucuresti
 2012. „SCRISORI CATRE RITA” (seria I, 12 episoade), in regia lui Cristian Bajora, teatrul IN CULISE, Bucuresti; cu Stefan Nistor;
 2012. "TALK SHOW", in regia lui Ioan Mircioaga; Teatrul 7, Bucuresti; premiera 21 august
 2013. "POVESTI DESPRE TINE", in regia lui Cristian Bajora; o productie TEEN MEDIA
 2013, TERMINAL (AEROPORT III) , in regia lui Ion-Ardeal Ieremia, Teatrul National”Mihai Eminescu”, Timisoara;
 2014. "NE VOM REVEDEA IN ANUL CARE A TRECUT", in regia lui Alexandru Nagy; TEATRUL IN SUFRAGERIE, Bucuresti; premiera 29 martie - Aeroportul Bucuresti Otopeni
 2015. "MM (Couture a Porter)", in regia lui Alexandru Nagy; Teatrul 8opt, Bucuresti; premiera, septembrie 2015;
2015. "SĂ NU MĂ UIȚI" (după Talk Show), in regia lui Alex Vlad, la Teatrul ÎN CULISE, premiera 4 aprilie 2015; 
 2016. "AEROPORT", in regia lui Alexandru Nagy; teatrul 8opt, Bucuesti
 2017. "SCRISORI CATRE RITA - THE SHOW", regia Cristian Bajora
2018. "A NICE TRULY FUCKING LOVE STORY, regia Cristian Bajora, TEEN MEDIA ACADEMY, premiera 20 septembrie
2019. "INTOARCEREA DE ACASA", spectacol independent; regia Bia Baraboi, cu Alina Misoc, miscare scenica Raluca Buta; premiera 20 martie Cluj Napoca
2019. " ANTI LOVE STORY", spectacol independent; regia Cristian Bajora, Teatrul IN CULISE, premiera 19 septembrie la Artist Cafe, Bucuresti
2020. " 6 COMEDII USOARE PENTRU OAMENI TRISTI; regia Alex Nagy, Teatrul Dramaturgilor, premiera 27 februarie;
2020. "INTOARCEREA DE ACASA"; regia Silvia Raileanu, cu Andreea Motcu, Teatrul "Mihai Eminescu" Botosani, premiera 27 iunie
2020. "CARMEN VLAGA VORBESTE CU TINE"; regia Stefan Iordanescu, cu Carmen Vlaga, Teatrul de stat "Ioan Slavici" Arad, premiera 18 octombrie
2020. 'AEROPORT", regia Cristian Bajora; cu : Irina Nechita si Alex Vlad; teatrul IN CULISE, Bucuresti; premiera 29 noiembrie
2021 "Superstar" - scenariu film mediu metraj; productia IT'S SHOW TIME, regia Cristian Bajora;
2021 " INTOARCEREA DE ACASA" regia si interpretarea Giorgiana Coman; productia PATZAN COMEDY CLUB Oradea; spectacol preluat de teatrul Regina Maria din Oradea
2021 " INGER CAZUT LA PAT/IARTA-MA"; regia Cristian Bajora, o productie a teatrului IN CULISE Bucuresti; premiera 25 septembrie

Premii literare
1995. Premiul I la concursul de debut organizat de revista ARCA si editura MIRADOR din Arad

1995. Premiul I la concursul de debut organizat de revista ARCA si editura MIRADOR din Arad

1996. Premiul I la festivalul de literatura AICI NE SUNT VISATORII, pentru cea mai buna povestire (Petrosani)

1996. Premiul I la festivalul de literatura MOSTENIREA VACARESTILOR pentru cea mai buna piesa de teatru (Targoviste)

1996. Premiul I la festivalul de literatura PAVEL DAN, pentru cea mai buna proza scurta (Cluj Napoca);

1996. Premiul I la festivalul de literatura VASILE VOICULESCU, pentru cea mai buna proza scurta (Buzau)

1998. Premiul revistei ART PANORAMA, pentru teatru

1996. PREMIUL revistei TOMIS și al UNIUNII SCRIITORILOR, FILIALA DOBROGEA - pentru debut în proză - SUFLET DE ROCKER, Ed. Mirador, Arad;

1998. PREMIUL SUDULUI, pentru cel mai bun volum de proză (SÂMBĂTĂ DUPĂ AMIAZA LA ȚARĂ, ed. ALL, București), CĂLĂRAȘI;

2002. PREMIUL SALONULUI NAȚIONAL DE CARTE "GAUDEAMUS", pentru volumul de proză STĂPÂNUL LUMII, ed. EX PONTO, Constanța;

2004. MARELE PREMIU "BOGDAN AMARU" al Festivalului național de dramaturgie "Goana După Fluturi" , Rm. Valcea, mai 2004, cu piesa ÎNTOARCEREA DE ACASĂ;

2004. Premiul Fundației "Andrei Saguna" la Festivalul de teatru neconvențional ATELIER, Sfântu Gheorghe, iunie;

2005. Nominalizat la concursul UNITER pentru cea mai bună piesă a anului 2004 („Ultimul Tren Spre Casă”);

2006. PREMIUL UNITER pentru cea mai bună piesă a anului 2005 („COLONIA ÎNGERILOR”);

2009. Nominalizat la concursul UNITER pentru cea mai bună piesă a anului 2008 - AEROPORT

2012. Premiul revistei TIUK! pentru romanul SCRISORI CATRE RITA

2012. Premiul USR – Filiala Dobrogea pentru romanul SCRISORI CATRE RITA

2018. Premiul I la festivalul Comediei Romanesti - festCO, Bucuresti, pentru cea mai buna piesa de comedie - SE TOT POT SCRIE POVESTI DE DRAGOSTE

2018. Premiul pentru cea mai buna piesa la Festivalul International de Teatru Independent - FITIC de la Constanta, cu piesa ULTIMUL TREN SPRE CASA

2018 Premiul pentru cea mai buna piesa la Festivalul Dramaturgiei Romanesti, editia a II-a, Teatrul Dramaturgilor, Bucuresti, cu piesa O POVESTE DE LA CAPATUL LUMII

2019. Premiul III la festivalul de monodrama de la Bacau cu piesa :" HRISTOS A INVIAT SI S-A CARAT. (O POVESTE DE PASTE CU OBIECTE)"; 23 aprilie

2021. Premiul pentru cea mai buna piesa la Festivalul International de Teatru Independent - FITIC de la Constanta, cu piesa EXERCITII DE REINTOARCERE/IARTA-MA

2022. Premiul de excelenta pentru dramaturgie la Festivalul International de Teatru Independent - FITIC de la Constanta;

2022. Premiul pentru dramaturgie, Gala Dramaturgilor Romani, TDR, decembrie

Afilieri
Membru al U.S.R., A.S.B. din 1998 până în 2006 si din 2018
Membru U.S.R., Filiala Dobrogea din 2006 pana in 2018

Altele 
1999. Invitat in calitate de dramaturg la Festivalul de Dramaturgie de la Zalaegerszeg, Ungaria

1999. Invitat in calitate de prozator la lansarea revistei APOKALIPSA, din Ljubljana, Slovenia

2004. Invitat  in calitate de dramaturg la festivalul de teatru pentru companii independente „Apostrof 49”, Praga

2012. Invitat  in calitate de scriitor la targul de carte de la Praga

2012, 2017. Invitat in juriul festivalului de teatru ATELIER, Baia Mare

2022. Invitat in calitate de membru al juriului in cadrul programului de rezidente creative ARTSFOUNDATIONS, sustinut de fundatia culturala ILFOVEANU& BADEA;

Texte publicate & referinte critice in periodicele : ROMANIA LITERARA, CUVANTUL, CONVORBIRI LITERARE, FAMILIA, VATRA, METAFORA, EX PONTO, TOMIS, ART PANORAMA, LUCEAFARUL, LITERATORUL, ARCA, TRIBUNA, EUPHORION, ADEVARUL LITERAR SI ARTISTIC, PLL

Legături externe

 Ștefan Caraman pe regizorcautpiesa.ro
 Curriculum vitae 
 Editura LiterNet Morți și vii ISBN 973-85739-3-9
 Editura LiterNet Santiago el Campeon ISBN 973-8475-06-6
 M&M (Couture a Porter)
 https://www.facebook.com/stefan.caraman.5
http://www.tracusarte.ro/catalog-produse/299-aeroport.html?search_query=caraman+&results=3
http://www.tracusarte.ro/cautare?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=kaos+moon&submit_search=
https://www.hergbenet.ro/carte/celelalte-scrisori-catre-rita-kaos-moon
https://www.hergbenet.ro/carte/superstar-stefan-caraman
https://www.hergbenet.ro/carte/92-de-povesti-cu-carti-editie-paperback-stefan-caraman
https://adevarul.ro/cultura/carti/adevarul-live-autorul-carti-fost-scrisape-blog-vanduta-facebook-1_52dceb22c7b855ff56a26537/index.html
https://www.sensoarte.ro/Interviu-2594/stefan-caraman-despre-dramaturgie/
https://www.sensoarte.ro/Interviu-2660/stefan-caraman-despre-scrisori-catre-rita/
https://www.ziarulmetropolis.ro/stefan-caraman-scrisul-are-uneori-conotatii-orgasmice/
https://www.youtube.com/watch?v=rGQgImXBMlI
http://www.bucurestifm.ro/2017/05/14/o-ora-cu-stefan-caraman/
https://literaturapetocuri.ro/superstar-file-de-poveste-de-stefan-caraman.html
https://evz.ro/scriitorul-stefan-caraman-talentul-este-o-mica-defectiune-neuronala.html?v=347635&page=2
https://stanicabostanaru.wordpress.com/2013/08/24/scrisori-catre-rita-stefan-caraman/
http://mariussurleac.ro/2016/12/natura-moarta-cu-oameni-citind-carti-ca-sa-ramana-vii/
https://monologpeblog.online/2018/09/10/92-de-povesti-cu-carti-de-stefan-caraman/
https://constantinpistea.ro/2013/10/06/92-de-povesti-cu-carti-stefan-caraman/
https://ziarmm.ro/interviu-de-weekend-cu-stefan-caraman-%E2%80%9Dscrisori-catre-rita%E2%80%9D-sau-blogul-devenit-poveste/
https://www.contentpedia.eu/un-interviu-cu-scriitorul-stefan-caraman-scrisori-catre-rita-despre-scriitura-de-calitate/
http://liberinteleorman.ro/stefan-caraman-pentru-mine-scrisul-e-o-invitatie-la-o-bere-stam-la-masa-eu-iti-povestesc-tu-ma-asculti/
http://blog.erudio.ro/2011/07/27/interviu-cu-stefan-caraman-kaos-moon-autorul-romanului-%E2%80%9Cscrisori-catre-rita%E2%80%9D-2/ 
https://sandaloveslife.wordpress.com/2014/02/19/scrisori-catre-rita/
http://bookmag.eu/92-de-povesti-cu-carti/
http://verzisiuscate.ro/tag/stefan-caraman/
https://corinaozon.com/2013/05/24/interviu-cu-stefan-caraman-acolo-unde-valoarea-exista-mai-deveme-sau-mai-tarziu-devine-vizibila-nu-tine-cont-de-zgomote/
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/stefan-caraman-am-un-stil-coltos-si-franc-633799.html
http://tiuk.reea.net/9/caramaninterviu.html
http://www.romlit.ro/index.pl/89_89..._trist_i_dup_89?caut=stefan caraman
https://booknation.ro/recenzie-92-de-povesti-cu-carti-de-stefan-caraman/
https://filme-carti.ro/carti/92-de-povesti-cu-carti-de-stefan-caraman-32134/
http://www.romlit.ro/index.pl/farmec
https://booknation.ro/recenzie-scrisori-catre-rita-de-kaos-moon-stefan-caraman/
https://literaturapetocuri.ro/scrisori-catre-rita-de-kaos-moon-editura-tracus-arte.html
https://darkpassion.ro/celelalte-scrisori-catre-rita-de-kaos-moon/
http://www.ralucauluiteanu.eu/2014/07/07/scrisori-catre-rita/
https://corinaozon.com/2012/08/24/scrisori-catre-rita-cartea-cu-o-mie-de-trairi/
https://emilcalinescu.eu/cristina-vs-scrisori-catre-rita/
http://www.ralucauluiteanu.eu/2014/07/07/scrisori-catre-rita/
https://monologpeblog.online/2019/10/03/celelalte-scrisori-catre-rita-un-mesaj-poetic-ascuns/
http://www.muzesiarme.ro/2019/10/16/premiera-in-culise-anti-love-story-ce-ar-fi-fost-dac-ar-fi-fost/ 
https://alecart.ro/primele-sapte-comedii/
http://suplimentuldecultura.ro/stiri/primele-sapte-comedii-usoare-pentru-oameni-tristi-spectacol-lectura-pe-scena-6/
http://lastradatv.ro/confesiunea-pusa-pe-hartie-de-stefan-caraman-devine-confesiunea-mea-interviu-cu-actrita-carmen-vlaga-bogdan/?fbclid=IwAR3UI5PC4elbvi2qXBonHgAvrQiofdpx0en6xkJiKylPrGp9KaJjnxOvNb8
https://loredanaanghelblog.wordpress.com/2021/05/11/6-comedii-usoare-pentru-oameni-tristi/
https://pasiuneacititului.wordpress.com/2021/01/23/despre-blues-ul-lui-stefan-caraman-si-interviu-cu-autorul/
https://contrapunct.eu/fericirea-daca-exista-sta-undeva-ascunsa-si-tremura-de-frica-interviu-exclusiv-cu-stefan-caraman/
http://taifasuri.ro/index.php/editoriale/mircea-mionescu/14525-aeroportul-lui-stefan-caraman-nr644-sapt7-13-sept-2017
https://www.presainblugi.com/ioana-nichita-exista-bucati-din-mine-in-toate-personajele-pe-care-le-interpretez/#more-37660
https://www.presainblugi.com/stefan-caraman-teatrul-este-arta-nu-productie-de-maieuri/

Nașteri în 1967
Prozatori români contemporani
Dramaturgi români
Tulceni